Евге́ний Никола́евич Парчи́нский (15 февраля 1946, Серов, Свердловская область — 30 августа 2012) — машинист тепловоза локомотивного депо Егоршино Свердловской железной дороги, Герой Российской Федерации (1997).

Биография 
Родился в семье железнодорожника. Окончил школу № 56 в городе Артёмовский, затем — Алапаевский индустриальный техникум. С 1963 года работал на железной дороге — слесарем по ремонту подвижного состава в Серове. С 1969 г. — помощник машиниста, с 1973 г. — машинист тепловоза. В 1985 году получил вторую профессию — машинист электросекции.

6 октября 1996 года в 11 часов 25 минут в результате умышленных преступных действий неизвестного лица был приведён в движение тепловоз ТЭМ2-595; убедившись, что локомотив набирает ход, злоумышленник спрыгнул. Взрезав стрелку № 7, неуправляемый локомотив вышел на первый путь станции Предтурье Егоршинского отделения Свердловской железной дороги, проследовал перегон Предтурье — Усть-Берёзовка и продолжил движение навстречу пригородному поезду № 6680 под управлением машиниста  и помощника машиниста . Дежурная по станции Усть-Берёзовка заметила локомотив в 11 часов 40 минут, когда он уже выходил на однопутный перегон навстречу пригородному поезду, и сообщила об этом локомотивной бригаде поезда № 6680.

Понимая неотвратимость столкновения, бригада осознанно приняла решение идти навстречу неуправляемому локомотиву, затем дать задний ход, разогнаться и «принять локомотив на себя», снизив таким образом силу удара.  остановил свой поезд, отцепил вагоны и отъехал от них на 2 км. Помощник машиниста  установил тормозной башмак на рельс, после чего машинист  дал задний ход, набирая скорость для смягчения удара столкновения. К моменту столкновения его тепловоз проследовал назад 200 м, достигнув скорости 50 км/ч; неуправляемый тепловоз двигался, как показали расчёты, со скоростью 120 км/ч. В результате столкновения неуправляемый тепловоз, а также передняя секция тепловоза Парчинского получили повреждения, не допускающие возможности восстановления; на уцелевшей секции Парчинский и Задворных самостоятельно вернулись на станцию Усть-Берёзовка к пассажирам и доставили поезд до станции Сосьва Новая. Пассажиры поезда (более 200 человек) не пострадали; был предотвращён возможный взрыв расположенного неподалёку нефтепровода.

За мужество и героизм, проявленные в экстремальной ситуации по предотвращению крушения пассажирского поезда, Указом Президента Российской Федерации № 325 от 9 апреля 1997 года машинисту тепловоза локомотивного депо Егоршино Свердловской железной дороги Парчинскому Евгению Николаевичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда» (№ 393);  награждён орденом Мужества.

C 2001 года на пенсии, жил в Екатеринбурге. Женат, двое детей.

Скончался 30 августа 2012 года, похоронен на Михайловском кладбище Алапаевска.

Семья 
Был женат, имел сына и дочь.
 Жена — Лилия Парчинская

Награды 
 Почётный железнодорожник (1996)
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации (1997)
 Почётный гражданин г. Алапаевска (2009)

Примечания

Литература 
 Подробности (газета). — 1996. — № 84, 11 октября.
 Соболезнование  // «Гудок». 31 августа 2012.

Ссылки 
 Документальный фильм 1-го канала из серии «Зависть, или репетиция ада», 2009 г.  
 
 

Железнодорожники России
Железнодорожники СССР
Почётные граждане Алапаевска
Похороненные в Алапаевске